Василевски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Василевски, Даниэль (род. 1981) — австралийский футболист македонского происхождения, игрок «Мельбурн Виктори».
 Василевски, Одри (род. 1967) — американская актриса, продюсер, сценарист и дизайнер по костюмам.

См. также 
 Василевский